Aetnaville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aetnaville (Kentucky), im Ohio County
 Aetnaville (Ohio), im Belmont County

Siehe auch:
 Aetna (Begriffsklärung)